Дойч-Ярндорф () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Бургенланд. 

Входит в состав округа Нойзидль-ам-Зе.  . Официальный код  —  10704.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Райнхольд Райф (АНП) по результатам выборов 2007 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 13 мест.

 СДПА занимает 6 мест.
 АНП занимает 5 мест.
 АПС занимает 2 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

7